Ashdown kan syfta på:

 Jamie Ashdown, fotbollsspelare
 Paddy Ashdown, politiker

Geografi
 Ashdown, Arkansas – administrativ huvudort i Little River County